Ennsfeld ist der Name folgender Orte:

  Ennsfeld (Gemeinde Viehdorf), Ortsteil von Viehdorf, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
  Ennsfeld (Gemeinde Altenmarkt), Ortsteil von Altenmarkt bei Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark